L'espressione sistema esavocalico (6 suoni vocalici) può indicare:

 il sistema esavocalico del greco antico
 il sistema esavocalico rumeno